Nabo — planta da espécie Brassica rapa
Rabanete — planta da espécie Raphanus sativus, cuja variedade branca é popularmente como nabo
Nabo (Vila Flor) — freguesia portuguesa

Desambiguações de vegetais